Szabó Ernő (1900–1966) színész
 Szabó Ernő (1904–1982) főiskolai docens, hegedűtanár, zenei író
 Szabó Ernő (1948–1997) költő, publicista. Álneveː Endrődi Szabó Ernő.
 Szabó Ernő (1954–2005) atléta edző